Espiazione – riparare ad una colpa scontandone la pena

Cinema 
Espiazione (The People's Enemy) – film del 1935 diretto da Crane Wilbur
Espiazione (Atonement) – film del 2007 diretto da Joe Wright

Letteratura 
Espiazione (Atonement) – romanzo di Ian McEwan del 2002

Televisione 
 Espiazione (Atonement) – episodio della quarta stagione di Babylon 5
 Espiazione (Brimstone) – episodio della prima stagione di NCIS: Los Angeles